Marcel Bloch (1892-1986) – francuski konstruktor lotniczy
 Marcel Bloch (1890–1938) – francuski pilot wojskowy